Polagan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Polagan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Polagan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar